Раротонга — острів у Тихому океані, найбільший з островів Кука
 Раротонга (Маунт-Смарт) — вулкан на Північному острові, у вулканічному полі Окленд
 Раротонга — мова полінезійської групи австронезійської родини, офіційна мова островів Кука
 Раротонга — аеропорт на острові Раратонга